Подле́сный Юртку́ль () — деревня в Спасском районе Республики Татарстан, в составе Среднеюрткульского сельского поселения.

Этимология названия 
Топоним произошел от словосочетания на татарском языке «урман асты» (подлесный), татарского слова «йорт» (дом) и гидрографического термина «күл» (озеро).

География 
Деревня находится близ границы с Ульяновской областью, в 56 км к юго-востоку от города Болгар.

История 
Основана в XVIII веке.

До 1860-х гг. жители относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота.

В начале XX века в деревне функционировали мечеть, 4 мелочные лавки. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1428,8 десятины.

До 1920 года деревня входила в Юрткульскую волость Спасского уезда Казанской губернии, затем в Мелекесском уезде Самарской губернии, с 1928 года в составе Спасского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 года в Алькеевском, с 10 февраля 1935 года в Кузнечихинском, с 28 октября 1960 года в Алькеевском, с 1 февраля 1963 года в Куйбышевском, с 4 октября 1991 года в Спасском районах.

Население 

 
Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители занимаются полеводством, молочным скотоводством.

Религиозные объекты 
Мечеть.

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М. Х. Хасанов, отв. ред. Г. С. Сабирзянов. — Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. — Т. 4: М-П. — 768 с.

Примечания 

Населённые пункты Спасского района Татарстана